Альци́па (Alcippe) — рід горобцеподібних птахів, єдиний у родині альципових (Alcippeidae). Представники цього роду мешкають в Південній і Південно-Східній Азії.

Опис 
Альципи — дрібні співочі птахи, середня довжина тіла яких становить 12,5–16,5 см, а середня вага — 12–23 г. Верхня частина тіла у них бурувата або оливково-коричнева, нижня частина тіла — білувата або рудувата. Верхня частина голови і шия у них коричнева або сіра. У більшості видів альцип є білі кільця навколо очей або темні "брови". Альципи мають менші розміри, ніж їх найближчі родичі з родини Leiothrichidae та менш яскраве забарвлення. Порівняно з представниками родини Pellorneidae, альципи мають стрункіші ноги, їх спосіб життя більш деревний.

Таксономія і систематика 
Раніше альцип відносили до родини тимелієвих (Timaliidae), однак за результатами ґрунтовного молекулярно-філогенетичного дослідження надродини Sylvioidea вони були виділені в окрему родину.

Види 
Виділяють десять видів:
 Альципа бурохвоста (Alcippe brunneicauda)
 Альципа сіроголова (Alcippe poioicephala)
 Альципа яванська (Alcippe pyrrhoptera)
 Альципа чорноброва (Alcippe peracensis)
 Альципа індокитайська (Alcippe grotei)
 Альципа сірощока (Alcippe morrisonia)
 Альципа китайська (Alcippe davidi)
 Альципа юнанська (Alcippe fratercula)
 Альципа мандаринська (Alcippe hueti)
 Альципа непальська (Alcippe nipalensis)

Примітки

Джерела 
 

Alcippeidae
Роди птахів
Родини птахів